In for the Kill puede referirse a:

 In for the Kill, álbum de Budgie;
 In for the Kill, álbum de Kevin DuBrow;
 In for the Kill, álbum de The Independents;
 "In for the Kill", canción de La Roux, del álbum La Roux;
 "In for the Kill", canción de Black Sabbath, del álbum Seventh Star;
 "In for the Kill", canción de Winger, del álbum Pull;
 "In for the Kill", canción de Grailknights, del álbum Alliance;
 "In for the Kill", canción de Electric Light Orchestra, del álbum Balance of Power;
 "In for the Kill", canción de Pro-Pain, del álbum Act of God.